Toponímia:
 Bel Air (districte), districte administratiu a l'illa de Mahé de les illes Seychelles
 Bel-Air (Los Angeles), barri residencial exclusiu a a l'est de la ciutat de Los Angeles, Califòrnia, Estats Units
 Bel Air (Maryland), població dels Estats Units a l'estat de Maryland
 Bel Air North, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Maryland
 Bel Air South, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Maryland
 Bouc-Bel-Air, municipi al departament de les Boques del Roine (regió de Provença-Alps-Costa Blava)
 Cresaptown-Bel Air, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Maryland
 Péret-Bel-Air, municipi al departament de la Corresa (regió de Nova Aquitània)
 Saint-Germain-du-Bel-Air, municipi al departament de l'Òlt (regió d'Occitània)
 Miscel·lània: Chevrolet Bel Air, automòbil produït en sèrie entre 1953 i 1975 per Chevrolet